O Vidente pode ser uma referência a:

The Dead Zone (série), conhecida no Brasil por esse nome;
O Vidente, filme com Nicolas Cage.

Desambiguação